Чемпионат Европы по фигурному катанию 1910 года проходил в Берлине (Германская империя) 10—11 февраля. Соревновались только мужчины. Победу одержал Ульрих Сальхов.

Результаты 

Судьи:
 A. Strasilla  Германская империя
 Мартин Гордан  Германская империя 
 H. Wendt  Германская империя 
 P. Kersten  Германская империя
 Fritz Hellmund  Германская империя
 Франц Цилли  Германская империя
 E. Schirm  Германская империя

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы
 Результаты чемпионатов Европы 1900—1914 годов

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Берлине
1910 год в фигурном катании
Европа
Февраль 1910 года
Спорт в Германии в 1910 году
Чемпионаты Европы в Германии
Чемпионаты Европы в 1910 году